Guillermo José Garlatti – arcivescovo cattolico argentino
Luigi Garlatti Venturini – architetto italiano